Claudius Maximus ist der Name folgender Personen:

 Claudius Maximus (Statthalter) (2. Jh. n. Chr.), römischer Senator und Statthalter in Oberpannonien
 Claudius Maximus (Statthalter in Africa) (2. Jh. n. Chr.), römischer Richter und Statthalter in Africa